Morrisonville (Illinois) – villaggio
Morrisonville (New York) – CDP e hamlet